Пугачёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Пугачёва, Алла Борисовна (род. 1949) — советская и российская эстрадная певица.
 Пугачёва, Валентина Ивановна (1935—2008) — советская и российская киноактриса.
 Пугачёва, Екатерина Макаровна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Пугачёва, Ирина Михайловна (Елисеева; род. 1967) — советская и российская биатлонистка.
 Пугачёва, Капитолина Васильевна (1906—1996) — советская актриса.
 Пугачёва, Кристина Александровна (род. 1992) — украинская волейболистка
 Пугачёва, Наталья Васильевна (род. 1953) — депутат Госдумы Российской Федерации.
 Пугачёва, Наталья Яковлевна (1935—2019) — народная артистка Удмуртской Республики, член коллектива «Бурановские бабушки».
 Пугачёва, Софья Дмитриевна (урождённая Недюжева) (1742—не ранее 1804 года) — первая (законная) супруга Емельяна Ивановича Пугачёва.

 Топоним 
 Пугачёва — гора на Южном Урале, в Челябинской области.
 Пугачева (приток Калитвы) — река в России, протекает по Тарасовскому и Миллеровскому районам Ростовской области.